Dahm (Iran), een plaats in Iran
 Helen Dahm (1878-1968), Zwitsers artiest
 Werner Dahm (1917-2008), Duitse ruimtevaartgeleerde
 Daniel Dahm (1969), Duits geograaf
 Nicole, Erica en Jaclyn Dahm (1977), Amerikaanse drieling die model zijn, onder andere voor Playboy
 Sebastian Dahm (1987), Deens professioneel ijshockeyspeler
 Rich Dahm, schrijver voor de Amerikaanse televisie

Zie ook 
 Dahme